Ziegenhierd ist der Name

 des Adelsgeschlechts Ziegenhierd (Adelsgeschlecht)

und Familienname der Personen

 Ferdinand von Ziegenhierd, deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Hugo Werner von Ziegenhierd (1820–1874), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Johann Georg von Ziegenhierd, Königlich-Preußische Kriegs- und Domänenrat 

siehe auch: Ziegenhierdsches Ländchen